Creighton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Creighton (Missouri)
Creighton (Nebraska)
Creighton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Zuid-Afrika:
 Creighton (Zuid-Afrika), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in de gemeente Ingwe